Ла́дислав Ви́зек (; 22 января 1955, Хлумец-над-Цидлиноу, Чехословакия) — чехословацкий футболист, правый крайний полузащитник. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1980 года, олимпийский чемпион 1980 года и участник чемпионата мира 1982 года в составе сборной Чехословакии. Лучший футболист Чехословакии 1983 и 1985 года.

Карьера

Клубная 
Почти вся футбольная карьера Ладислава Визека связана с пражской «Дуклой» в составе которой он отыграл 11 сезонов. За это время Визек стал трёхкратным чемпионом Чехословакии и трёхкратным обладателем Кубка Чехословакии. В сезоне 1978/79 Визек вместе с командой дошёл до четвертьфинала Кубка УЕФА. В следующем сезоне Визек забил 16 голов в чемпионате что позволило ему в конце 1980 года войти в число номинантов на «Золотой мяч». Сезон 1981/82 Визек закончил с 15-ю голами в 29-и матчах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата вместе с Петером Гердой. В следующем сезоне Визек сыгравший 26 матчей и забивший 13 голов был признан лучшим футболистом Чехословакии. В конце 1985 года Визек снова стал лучшим футболистом Чехословакии и во второй раз вошёл в число номинантов на «Золотой мяч». В своём последнем сезоне Визек помог своей команде дойти до полуфинала Кубка обладателей кубков, а по его окончании перебрался во французский «Гавр». Всего в составе «Дуклы» Ладислав Визек сыграл более 350-ти матчей (309 матчей в чемпионате и 27 в еврокубках) и забил в них более 120-ти голов (114 голов в чемпионате и 7 в еврокубках).

В «Гавре» Визек отыграл последние 2 сезона своей профессиональной карьеры. И если в первом сезоне его клуб сумел зацепиться за спасительное от вылета 17-е место, то во втором сезоне «Гавру» не помогла даже игра Визека и клуб заняв последнее место опустился в Лигу 2. Всего за «Гавр» Визек отыграл 65 матчей (61 в чемпионате и 4 в Кубке) и забил в них 11 голов.

В сборной 
До дебюта в основной сборной Чехословакии Ладислав Визек выступал за молодёжную сборную Чехословакии, в составе которой он провёл всего один товарищеский матч с венграми.

В главной сборной Чехословакии Ладислав Визек дебютировал 20 апреля 1977 года в товарищеском матче со сборной Венгрии, завершившимся поражением чехословаков со счётом 0:2.

В 1980 году Визек принял участие в чемпионате Европы, он сыграл во всех четырёх матчах своей сборной и забил один гол в матче со сборной Греции. На том чемпионате чехословаки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место хозяев чемпионата сборную Италии по пенальти со счётом 9:8, после того как основное время матча закончилось ничьей со счётом 1:1. Однако сам Визек участия в серии послематчевых пенальти участия не принимал, так как был заменён на Мирослава Гайдушека ещё на 64-й минуте.

В том же году Визек в составе сборной поехал в Москву на XXII летние Олимпийские игры. Визек сыграл во всех шести матчах и забил четыре гола, а его сборная в финале обыграла сборную ГДР со счётом 1:0. Таким образом Визек добавил в свою копилку ещё и золотую олимпийскую медаль.

В 1982 году Визек принял участие в своём первом и единственном чемпионате мира. Чехословацкая сборная не смогла выйти из своей группы, а сам Ладислав принял участие во всех трёх матчах.

Своё последнее выступление за сборную Ладислав Визек провёл, 27 мая 1986 года, в матче трёхстороннего турнира в Исландии со сборной Ирландии, завершившимся поражением чехословаков со счётом 0:1. Всего же за сборную Ладислав Визек сыграл 54 официальных матча, в которых забил 13 голов, 3 матча он провёл в качестве капитана сборной. Также на счету Визека 12 матчей и 5 голов в составе олимпийской сборной Чехословакии.

Достижения

Командные 
  Сборная Чехословакии
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1980
 Победитель Олимпийских игр: 1980

  «Дукла» (Прага)
 Чемпион Чехословакии (3): 1977, 1979, 1982
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии (3): 1978, 1981, 1984
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии: 1986
 Обладатель Кубка Чехословакии (3): 1981, 1983, 1985
 Итого: 6 трофеев

Личные 
 Номинант на «Золотой мяч» (2): 1980, 1985
 Футболист года в Чехословакии (2): 1983, 1985
 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии: 1982 (15 голов)

Личная жизнь 
Дочь Ладислава Визека Павлина 28 июня 1996 года, всего за два дня до финального матча чемпионата Европы вышла замуж за чешского футболиста Владимира Шмицера. Есть внуки Натали и Иржи (дети Владимира и Павлины).

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 54 матча / 13 голов; 24 победы, 17 ничьих, 13 поражений.

Итого: 1 матч; 1 победа.

Итого: 12 матчей / 5 голов; 8 побед, 3 ничьих, 1 поражение.

Итого: 1 матч; 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Чехословакии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Гавр»